Фамилия:

 Фамильное имя — чаще называемое фамилией. Родовое наследственное имя человека.
 Familia Romana — социально-экономическая и политико-правовая концепция организации семейной жизни в Древнем Риме, Средневековье и среди буржуазных бизнес-династий.
 Familia — сеть семейных гипермаркетов.
 Familia — студийный альбом британской певицы и автора-исполнителя Софи Эллис Бекстор.
 «Фамилия» — название политической группировки, созданной в середине XVIII века вокруг магнатских родов Чарторыйских и Понятовских.